Габриэла Гицгерова (в замужестве Лненичкова; , род. 20 августа 1979) — чешская шахматистка, международный мастер среди женщин (2000).

Чемпионка Чехии 1997 г. Серебряный призёр чемпионата Чехии 1998 г. (разделила 1—2 места с Я. Яцковой и проиграла дополнительный матч). Бронзовый призёр чемпионатов Чехии 2000 и 2004 гг. (оба раза делила 2—3 места и получала бронзу по дополнительным показателям).

Чемпионка Чехии среди юниорок 1993 и 1994 гг. (в разных возрастных категориях).

В составе сборной Чехии участница шахматной олимпиады 1998 г., командного чемпионата Европы 1997 г., Кубка Митропы 2002 г.

Победительница международного турнира в Хаммерсхое (2000 г.).

Представляла Чехословакию и Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных категориях).

Участница личного чемпионата Европы 2004 г.

Вскоре после замужества (в 2004 г.) прекратила выступления в турнирах высокого уровня.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Гицгеровой в базе Chessgames
 Выступления Г. Гицгеровой на шахматных олимпиадах
 Выступления Г. Гицгеровой в личных чемпионатах Европы
 Выступления Г. Гицгеровой на чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Г. Гицгеровой на чемпионатах Европы среди девушек
 Выступления Г. Гицгеровой в командных чемпионатах Европы
 Выступления Г. Гицгеровой в Кубках Митропы

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Участницы командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам среди женщин